

Список видов, входящих в род 
 Список составлен на основе данных сайта The Plant List.
 Знаком × отмечены виды, имеющие гибридное происхождение.
 Синонимика видов в данном списке не приводится.
 В русскоязычной литературе (особенно по садоводству) в качестве родового названия нередко используется не «первоцвет», а «примула».

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 , межвидовой гибрид Primula veris и Primula vulgaris
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 , межвидовой гибрид Primula auricula и Primula hirsuta

Q

R

S

T

U

V

W

Y

Примечания 

Первоцвет